

Дани сећања 

1320-е пне.